Дмитрий Ипполитович Кусов (, 10 сентября 1889 год, Владикавказ — 9 февраля 1964 год) — осетинский советский поэт и драматург. Писал на осетинском и русском языках.

Биография 
Родился 10 сентября 1889 года во Владикавказе. В 1889 году его семья в поисках заработков переехала в Иркутск. В этом городе провёл свои детские и юношеские годы. В 1906 году, после смерти отца, вместе с матерью возвратился во Владикавказ. В 1908 году окончил владикавказское городское училище.

С 1915 по 1917 год служил в армии. После демобилизации переехал в Тифлис. Позже переехал в Москву, где работал этнографом-консультантом и помощником режиссёра на кинофабрике. В 1923 году по его сценарию был снят фильм «Абрек Заур». С 1927 года проживал в Ростове-на-Дону. Во время Великой Отечественной войны возвратился в Северную Осетию.

В 1945 году вступил в ВКП(б).

Скончался 9 февраля 1964 года.

Творчество 
В осетинской литературе в большей мере известен как драматург. Написал несколько десятков пьес. В 1912 году написал свою первую пьесу «Дети гор», которая была поставлена на сцене Владикавказского русского театра. В постановке пьесы принял участие режиссёр Е. Вахтангов. В 1914 году написал драму «Заурбек» и комедию «Неудачное похищение», которые были поставлены в осетинском театре в Тифлисе. В 1928 году на сцене Владикавказского русского театра была поставлена пьеса в четырёх актах «Белый туман».

Проживая в Ростове-на-Дону, издал на русском языке пьесу «Мариам» и в 1931 году — сборник очерков о своих путешествиях по Северному Кавказу под названием «Горянка». В 1940 году написал пьесу «Герой Мишутка»; спектакль по этой пьесе выдержал около 500 постановок на сцене Ростовского драматического театра. Эта пьеса вышла отдельным изданием в 1942 году во Владикавказе.

Основные сочинения 
 Зауырбек, пьесæ, М., 1926
 Урс мигъ, пьесæ, М., 1928
 Мариам, пьесæ, Дзæуджыхъæу, 1930
 Горянка, очерки, Ростов-на-Дону, 1931
 Певец народа, драма, 1939
 Герой Мишутка, пьеса, Дзауджикау, 1942
 Письмо, комедия, Владикавказ, 1957
 Рассвет в горах, поэтический сборник, Сталинир, 1958
 Ещё встречается такое: басни, юморески, Орджоникидзе, 1961

Литература 
 Кусов Дмитрий Ипполитович, Большая советская энциклопедия, В 30 т. - 3-е изд. - М., 1969-1978. Том: 14, Стр. 52
 Писатели Советской Осетии. Биобиблиографический справочник, Сталинир, 1957
 Кусов Дмитрий (Касполат) Ипполитович// Бибоева И. Г., Кизиты М. Р., Писатели Осетии, библиографический справочник, Владикавказ, Ир, 2015, стр. 102—103, ISBN 978-5-7534-1499-01

Ссылки 
 Биографические сведения и творчество

Осетинские поэты
Драматурги Осетии